20. Mistrzostwa Świata w Judo odbywały się w 1997 roku w Paryżu (Francja).

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też 
 Międzynarodowa Federacja Judo
 Mistrzostwa świata w judo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa świata w judo
1997 w sporcie
1997 we Francji
Judo we Francji
Zawody sportowe w Paryżu